CDV est un sigle qui peut désigner :
 chaîne de valeur ;
 carte de visite ;
 circuit de voie ;
 complément direct du verbe ;
  ;
 CD Vidéo ou laserdisc ;
 , un virus provoquant la maladie de Carré.

CDV est un code qui peut désigner :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 cdv Software Entertainment, un éditeur et un distributeur de jeux vidéo

Code IATA des aéroports